Saint-Jean (Alta Garona), municipi francès del departament de l'Alta Garona a la regió de Migdia-Pirineus.
 Saint-Jean-d'Aigues-Vives, municipi de la regió del Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja.
 Saint-Jean-d'Angély, municipi francès al departament de Charente Marítim, regió de Poitou-Charentes.
 Saint-Jean-de-Barrou, municipi francès al departament de l'Aude, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Jean-de-Crieulon, municipi francès al departament del Gard, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Jean-de-Cuculles, municipi francès al departament de l'Erau, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Jean-de-Maurienne, municipi francès al departament de Savoia, regió de Roine-Alps.
 Saint-Jean-de-Paracol, municipi francès al departament de l'Aude, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Jean-de-Verges, municipi de la regió del Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja.
 Saint-Jean-du-Castillonnais, municipi francès a la regió de Migdia-Pirineus, departament de l'Arieja.
 Saint-Jean-du-Doigt, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Finisterre.
 Saint-Jean-du-Pin, municipi francès al departament del Gard, regió de Llenguadoc-Rosselló.
 Saint-Jean-Kerdaniel, municipi francès a la regió de Bretanya, departament de Costes del Nord.
 Saint-Jean-Lherm, municipi francès situat al departament de l'Alta Garona, regió Migdia-Pirineus.
 Saint-Jean-la-Poterie, municipi francès a la regió de Bretanya.
 Saint-Jean-sur-Couesnon, municipi francès a la regió de Bretanya, al departament d'Ille i Vilaine.
 Saint-Jean-sur-Vilaine, municipi francès a la regió de Bretanya, departament d'Ille i Vilaine.
 Saguenay–Lac-Saint-Jean, regió administrativa de la província canadenca del Quebec.
 Districte de Saint-Jean-d'Angély, districte del departament francès de Charente Marítim, regió de Poitou-Charentes.